Klemens Iten ist der Name folgender Personen:

* Klemens Iten (Politiker, 1789) (1789–1875), Schweizer Politiker (FDP)
 Klemens Iten (Politiker, 1858) (1858–1932), Schweizer Politiker (FDP)